Натуральне число 1183
 1183 рік до нашої ери
 1183 рік нашої ери